Guillaume de Sainte-Maure (1140-1204), noble français du 

 Guillaume de Sainte-Maure (mort en 1335), chancelier de Philippe VI de France